A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 5000 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 19. és 22. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. Az aranyérmet az etióp Tirunesh Dibaba nyerte 15:41,40-os idővel, az ezüstérmes a török Elvan Abeylegesse lett, míg a bronzérmet az etióp Meseret Defar szerezte meg. 

A kvalifikáció során az A-szint 15:09,00 másodperc, míg a B-szint 15:24,00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények perc:másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
A két futam első hat helyezettje automatikusan, az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 3 futó jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 22-én futották.

Források 

N05000